Otites jucunda est une espèce d'insectes diptères brachycères de la famille des Otitidae.

Systématique 
L'espèce Otites jucunda a été initialement décrite en 1830 par l'entomologiste français André Jean Baptiste Robineau-Desvoidy (1799-1857) sous le protonyme de Blainvillia jucunda.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 

Otitidae
Espèce de Diptères (nom scientifique)